Hasenzahl ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Hasenzahl (1914–2008), deutscher Kommunalpolitiker (ÜWG)
 Ludwig Hasenzahl (1876–1950), deutscher Politiker (SPD)
 Oliver Hasenzahl (* 1966), deutscher Fagottist